Sint-Harlindis en Relindiskerk (Ellikom)
Sint-Harlindis en Relindiskerk (Ordingen)